Don’t Tell Me (engl. „Sag mir nicht“) steht für:

 Don’t Tell Me (Avril-Lavigne-Lied), Lied von Avril Lavigne
 Don’t Tell Me (Blancmange-Lied), Lied von Blancmange
 Don’t Tell Me (Madonna-Lied), Lied von Madonna auf dem Album Music, 2000
 Don’t Tell Me (What Love Can Do), Lied von Van Halen